Суперкубок УЄФА 2008 — 33-й розіграш Суперкубка УЄФА. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 2007–2008 англійський «Манчестер Юнайтед» та переможець Кубка УЄФА 2007—2008 російський «Зеніт». Гра відбулася на стадіоні Стадіоні Луї II у Монако 29 серпня 2008 року. За підсумками гри титул володаря Суперкубка УЄФА вперше за свою історію здобув «Зеніт».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Статистика 

</div>

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2007—2008
 Кубок УЄФА 2007—2008

Примітки

Посилання 
 Суперкубок УЄФА 2008 

2008 у футболі
2008
Серпень 2008
Футбольні змагання у Монако